Прем'єр-ліга Азербайджану 2013–2014 — 22-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном став Карабах.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Нефтчі взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Азербайджану 2013—2014

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2013—2014
Азербайджан
Азербайджан
2013 в азербайджанському спорті
2014 в азербайджанському спорті